La maison de Goethe, en allemand Goethehaus ou Goethe-Haus, peut désigner :
 la maison de Goethe à Francfort-sur-le-Main ;
 la maison de Goethe à Weimar ;
 la maison de Goethe à Rome ;
 la maison de Goethe à Strasbourg ;
 la , centre culturel germano-américain à New York.